Людятино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Людятино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Людятино — деревня в Шимском районе Новгородской области.